Agnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:
Agnasjön (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Ronneby och Karlskrona kommuner
Agnasjön (Väckelsångs socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Agnasjön (Mistelås socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (8,97 ha)

Se även
Agnsjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn